Big John Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big John Hill (Alaska)
 Big John Hill (Kalifornien)